Friedleben ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Friedleben (1819–1878), deutscher Politiker
 Friedrich Friedleben (1853–1920), deutscher Rechtsanwalt und Notar, Mitglied des Nassauischen Kommunallandtags 
 Ilse Friedleben (1893–1963), deutsche Tennisspielerin
 Julius Friedleben (1820–1886), deutscher Politiker